Siorartusoq bezeichnet:
 Siorartusoq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Siorartusoq (Insel, Akia), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Siorartusoq (Insel, Kitsissut), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland